Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Brian Teacher 6-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Kriek (campione)
 Brian Teacher (finale)
 Tom Gullikson (secondo turno)
 John Fitzgerald (terzo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Gianni Ocleppo (terzo turno)
 Nduka Odizor (semifinali)

 Brad Drewett (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Ben Testerman (secondo turno)
 Wally Masur (secondo turno)
 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Robert Van't Hof (terzo turno)
 Marty Davis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1984